ГТРК «Дон-ТР» — филиал ВГТРК в Ростовской области.

Об организации 
Государственная телерадиокомпания «Дон-ТР» — филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» ВГТРК. Располагается в Ростове-на-Дону.

Программы ГТРК «Дон-ТР» представлены на двух телеканалах («Россия-1» и «Россия-24»), трёх радиостанциях в FM-диапазона («Вести-FM», «Маяк» и «Радио России») и в Интернет-пространстве.

Аудитория «Дон-ТР» — вся Ростовская область, часть Краснодарского и Ставропольского краев, юг Воронежской области, восток Украины. На базе «Дон-ТР» работает учебный центр.

История телекомпании 

В 1934 году был создан как Комитет радиофикации и радиовещания Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Азово-Черноморский радиокомитет). После выделения в 1937 году из Азово-Черноморский радиокомитета Краснодарского радиокомитета стал Ростовским радиокомитетом.

В 1956 году началось строительство Ростовского телецентра, а 29 апреля 1957 года начались пробные трансляции.

В феврале 1958 года переименован в Комитет по радиовещанию и телевидению при исполкоме Ростовского областного совета депутатов трудящихся. Он состоял из двух частей — студии телевидения (коллектив творческих работников) и радиотелецентра (коллектив технических работников, осуществляющих подготовку и выдачу телерадиопрограмм в эфир).

Возведение телебашни высотой 195 метров было завершено 29 апреля 1958 года. Пробные телепередачи начались 28 апреля 1958 года, тогда инженер Яков Яблонович запустил в эфир первый фильм “Звездный мальчик” - первую программу донского телевидения. В 1967 году началось регулярное информационное вещание ростовского телевидения, название “День Дона” придумал журналист и поэт Валентин Запечнов.

Первые фильмы снимались на черно-белую негативную плёнку 16 миллиметров. До этого момента в эфир выдавались только фотографии, рисунки и дикторы в живом эфире. Первый цветной фильм телекомпании был снят в 1969 году.

2 января 1992 года приказом Министерства печати и информации Российской Федерации №3 от 2.01.1992 ликвидированы Комитет по радиовещанию и телевидению при исполкоме Ростовского областного совета депутатов трудящихся, а затем - Комитет по телевидению и радиовещанию исполкома Ростовского областного Совета народных депутатов и подведомственный ему Ростовский областной Радиотелецентр. Образовано государственное учреждение "Ростовская государственная телерадиовещательная компания "Дон-ТР". Ее учредителями стали Министерство печати РСФСР, администрация Ростовской области и трудовой коллектив.

26 июля 1993 года ГТРК "Дон-ТР" запускает собственный телеканал на 35-й дециметровой частоте, эфир которого начинался в 17:00 (поскольку в это время вещал ростовский телеканал Теле-ИКС), а заканчивался в 00:00. В разные годы сетевыми партнёрами канала становились Культура, Rambler Телесеть и ДТВ, ныне Россия-24.

15 февраля 1998 года ГТРК "Дон-ТР" изменила статус на Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Дон-ТР", став дочерней компанией Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

23 ноября 2006 год компания была реорганизована в филиал Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

27 мая 1999 год режиссер Кирилл Серебренников получил золотого Орфея - главную телевизионную премию страну "Тэфи" в номинации "Лучший режиссер" за фильмы "Тайные грозы" и "Раздетые".  В 2000 году ГТРК "Дон-ТР" получила награды "Тэфи" сразу в двух номинациях "Лучшая операторская работа" - Эдуард Кечеджиян за фильмы "Твой род" и "Век мой" и "Лучшая режиссура" Александр Расторгуев за фильм "Твой род".

6 марта 2003 года запущен сайт компании www.dontr.ru.

18 марта 2003 года в Ростове-на-Дону совершено нападение на тележурналистку. Сотруднице отдела информации ГТРК "Дон-ТР" Ольге Кобзевой во вторник вечером вблизи от ее дома неизвестный битой бутылкой сильно порезал лицо.

25 апреля 2003 года программа радио «Дон-ТР» «Робин Бобин» вошла в тройку лучших детских передач России. Она стала одним из трех номинантов Национальной премии «Радиомания–2003».

13 мая 2003 года на Ставрополье погибли журналисты телеканала "РТР". Вместе с коллегами в аварии погиб бывший работник «Дон-ТР» - телеоператор Виктор Богма. Журналисты направлялись на съемку в Кармадонское ущелье, где пропала группа Сергея Бодрова.

5 сентября 2005 года трагически погиб сотрудник ГТРК "Дон-ТР" Сергей Ткаченко - автор программы "Закулисье".

13 января 2016 года "Радио России" в Ростове-на-Дону начало вещание в FM-диапазоне. Тестовое вещание радио "Маяк" в структуре ГТРК "Дон-ТР" стартовало в Ростове 12 апреля 2016 года. 17 октября 2016 года Радио ‘Дон-ТР’ запустило вещание на ‘Вести FM’.

22 июня 2015 года ушёл из жизни первый директор, президент ГТРК "Дон-ТР" Николай Иванович Чеботарев, а 22 июня 2016 года на здании телевидения ГТРК "Дон-ТР" открыли памятную доску Николаю Ивановичу Чеботарёву.

24 августа 2018 года в Ростове по инициативе ГТРК ‘Дон-ТР’ и журналиста Любови Сурковой открыли памятник Александру Ханжонкову.

1 августа 2017 года начало вещания “Дон-ТР” в первом мультиплексе цифрового телевидения.

12 апреля 2019 года журналист программы "Вести.Дон" Яна Габазова стала победителем всероссийского фестиваля телевизионных программ и сюжетов "Студенческий Тэфи".

11 февраля 2020 года телевидение ГТРК "Дон-ТР" перешло на вещание в формате высокой четкости HD. Первой программой, вышедшей в эфир в формате HD, стал специальный выпуск программы "Вести.Дон". Символическую кнопку нажали губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов и директор компании Вячеслав Ковалев. Ведущей программы стала журналист Ангелина Галич.

27 - 29 мая 2021 года ГТРК "Дон-ТР" совместно с АТРП, ВГТРК и ДГТУ провели в Ростове-на-Дону финал Всероссийского научно-технического конкурса «Первый шаг» .

В 2021 году компания стала победителем всероссийского телевизионного конкурса "Тэфи-регион" в номинации "Лучшая информационная программа для городов-миллионников" с программой "Вести.Дон".

ГТРК "Дон-ТР" проводила региональный отборочный тур международного конкурса "Евровидение - 2007", "Детское Евровидение - 2009", конкурса ВГТРК "Синяя птица". В 2017 году ГТРК "Дон-ТР" стала организатором в Ростове-на-Дону крупномасштабной акции "ЯРоссия" с участием ведущих программы "Утро России" на телеканале "Россия" Владислава Завьялова и Елены Ландер. Регулярно в студии ГТРК "Дон-ТР" проходят большие пресс-конференции Губернатора Ростовской области.

Известные сотрудники 

 Анохин, Виталий Витальевич (1941—2003) — российский кинооператор документальных фильмов.
 Дибров, Дмитрий Александрович''' (1959) — российский журналист, ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, «Мой адрес — Ростов-на-Дону» (2014—2015) на канале «Россия-24.Дон».
 Курипко, Алексей Алексеевич (род. 1961) — российский художник.
 Пилипенко, Галина Анатольевна (род. 1961) — российская журналистка, редактор журнала «Ура Бум-Бум!» (1988—1993) и новостного сайта «Неофициальные новости Ростова-на-Дону».
 Посиделов, Валерий Павлович (род. 1960 — российский рок-музыкант, журналист, литератор. Лидер рок-групп «День и Вечер», «Там! Нет Ничего».
 Расторгуев, Александр Евгеньевич (род. 1971) — российский кинорежиссёр-документалист.
 Серебренников, Кирилл Семёнович (род. 1969) — российский режиссёр театра и кино, лауреат Национальной премии в области телевидения «ТЭФИ», победитель конкурсных программ Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», Римского международного кинофестиваля.
 Сёмин, Виталий Николаевич (1927—1978) — русский писатель, редактор. С 1963 года работал редактором литературно-драматических передач Ростовского телевидения.
 Скрёбов, Николай Михайлович (1932—2015) — поэт, журналист службы радиовещания ГТРК «Дон-ТР», руководитель литературного объединения «Созвучие», заслуженный работник культуры РФ.
 Чеботарёв, Николай Иванович (1937—2015) — президент ГТРК «Дон-ТР» (2014—2015), директор ГТРК «Дон-ТР» (1991—2014), академик российского телевидения, собственный корреспондент центрального телевидения СССР, заслуженный работник культуры РФ.

Структура ГТРК «Дон-ТР» 
 Студия программ телевидения (телеканалы «Россия-1 Дон» и «Россия-24 Дон»)
 Студия радиовещания (радиоканалы «Радио России Дон», «Маяк Дон» и «Вести-FM Дон»)
 Интернет-группа (сайт www.dontr.ru)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ГТРК "Дон-ТР"
 http://www.vesti.ru
 YouTube-канал ГТРК «Дон-ТР»
 Пилипенко Г. Про ростовские новости
 Ростовский радиотелецентр РТРС

Филиалы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Бывшие федеральные государственные унитарные предприятия РФ